Marginella virginiana är en snäckart som beskrevs av Conrad 1868. Marginella virginiana ingår i släktet Marginella och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
virginiana